Salobre puede referirse a:

 Salobre (Albacete), una población de España.
 El agua salobre, agua más salada que el agua de río y menos que el agua de mar.
 El nombre común de la planta Atriplex halimus.